Таганрогский округ — административная единица в Российской империи и СССР:

 Таганрогский округ (1888–1918) — в составе области Войска Донского.
 Таганрогский округ — в составе Донецкой губернии Украинской ССР, а затем Северо-Кавказского края РСФСР.